HMS Terrible – vascello della marina francese varato nel 1747
 HMS Terrible – vascello della marina britannica varato nel 1762
 HMS Terrible – vascello della marina britannica varato nel 1785
 HMS Terrible – fregata della marina britannica varata nel 1845
 HMS Terrible – incrociatore protetto della marina britannica varato nel 1895

Pagine correlate 
 Terrible